

Altro 
 Thổ  – un gruppo etnico della regione montagnosa a nord del Vietnam

Codici 
 THO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thorshofn (Islanda)